Куљани су насељено мјесто и мјесна заједница на подручју града Бање Луке, Република Српска, БиХ. Припадали су до 2010. године мјесној заједници Залужани.

Овде се налази Црква Свете Петке у Куљанима.

Географски положај

Становништво 

У насељу живи мала национална заједница Словенаца.

Напомене

Референце

Извори 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена мјеста Града Бање Луке
Мјесне заједнице Града Бање Луке
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским хрватским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској